Jacques Lecaillon (1925-2014), économiste français ;
 Gérard Lecaillon (1949), acteur français ;
 Jean-Didier Lecaillon (1951), économiste français.